71-й выпуск  Гран-при Мигеля Индурайна — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанского муниципалитета Эстелья. Гонка прошла 6 апреля 2019 года в рамках Европейского тура UCI 2019. Победу одержал французский велогонщик Джонатан Ивер из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 18 команд: 4 команды категории UCI WorldTeam, 9 проконтинентальных и 5 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 123 гонщика. До финиша доехали 89 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Гран-при Мигеля Индурайна 2019 на FirstCycling
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2019 году
Апрель 2019 года